Александр Буше: Буше, Александр (скрипач) (1778—1861) — французский скрипач.
 Буше, Александр Борисович (1882—1970) — советский цирковой артист.